Евге́ний Серге́евич Барышев (29 декабря 1919, Царицын — 1 августа 1998) — советский футболист, универсал.

Карьера 
Выступал за сталинградские команды «Динамо», «Торпедо», «Металлург». 
Был универсальным футболистом. Играл во всех линиях, кроме вратаря. Чаще всего выступал на позиции защитника.

Участник Великой Отечественной Войны. В ноябре 1941 года был ранен. За успешное выполнение боевых операций в сентябре 1943 года был награждён орденом Красной Звезды.

В 1957 году в составе «Металлурга» стал чемпионом и обладателем Кубка РСФСР.

6 апреля 1985 года к 40-летию Победы в Великой Отечественной Войне был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Достижения

Командные 
 Чемпион и обладатель Кубка РСФСР: 1957.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru   требуется регистрация
 БАРЫШЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 29.12.1919 — 01.08.1998 Место рождения Сталинградская обл., г. Сталинград  // 1418museum.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Сталинград
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Металлург» Сталинград